Ossian – węgierski zespół muzyczny
 Ossian – album muzyczny zespołu Osjan z 1975
 Ossian – album muzyczny zespołu Osjan z 1978
 Ossian – album muzyczny zespołu Osjan z 1980
Miejscowości w USA:
 Ossian – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Ossian – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Ossian – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
Gminy w USA:
 Ossian (ang. Ossian Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston